WW steht für:
 Warmwasser
 Warmweiß (Warm white; JIS-Z-9112-Code), EXIF-Farbtemperatur-Eintrag (3000 K)
 Wasserwacht
 Wasserwerk
 Wechselwirkung
 Weight Watchers
 Weltwunder
 Werkstoffwissenschaft
 Westerwald
 Wildwasser
 Wildwasserrennen, siehe Wildwasserrennsport
 Wild Weasel
 Winchester and Western Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Winterweizen
 Wirtschaftsweg
 bmibaby (IATA-Code), ehemalige britische Fluggesellschaft
 Maui Airlines (IATA-Code), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 WOW air (IATA-Code), isländische Fluggesellschaft
 Bahnhof Wittenberge (DS100-Code)
 U-Bahnhof Wöhrder Wiese der Nürnberger U-Bahn

Ww steht für:
 Weichenwärter

WW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Westerwaldkreis
 Frankreich: Kurzzeitkennzeichen
 Großbritannien: Bristol
 Irland: County Wicklow/Cill Mhantáin
 Madagaskar: Kurzzeitkennzeichen, gefolgt vom Kennbuchstaben für die jeweilige Provinz
 Monaco: Kurzzeitkennzeichen
 Polen: Stadtbezirke von Warschau:
 WW-A: Rembertów
 WW-F, WW-G, WW-H, WW-J, WW-W: Wilanów
 WW-K, WW-M, WW-N, WW-V: Włochy
 WW-Y: Wesoła (Warschau)

 

WW